Cordillera Central (Bolivia), een gebergte in Bolivia
 Cordillera Central (Colombia), een gebergte in Colombia
 Cordillera Central (Costa Rica), een gebergte in Costa Rica
 Cordillera Central (Dominicaanse Republiek), een gebergte in de Dominicaanse Republiek
 Cordillera Central (Filipijnen), een gebergte in de Filipijnen
 Cordillera Central (Bolivia), een gebergte in Bolivia
 Cordillera Central (Peru), een gebergte in Peru
 Cordillera Central (Puerto Rico), een gebergte op Puerto Rico
 Centrale Cordillera (Nieuw-Guinea), een gebergte op Nieuw-Guinea